PAPOLG () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 736 амінокислот, а молекулярна маса — 82 803.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію, РНК, іоном марганцю. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки